A Equipe bielorrussa representa a Bielorrússia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Bielorrússia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1994. Seus melhores resultados foram no Grupo Mundial 1994.

Equipe atual
O ranking de final de ano mais recente foi usado.

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Bielorrussa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis